Israël (IL is de tweeletterige ISO 3166-landcode);
.il, de domeinlandcode van Israël;
Illinois, een van de staten van de Verenigde Staten;
IL (netwerkprotocol), het Internet Link Protocol, een netwerkprotocol;
Il (maand), de zevende maand van de Boeddhistische/Singalese kalender.
Interlocking de beveiliging van spoorlijnen en emplacementen
een manier om 49 in Romeinse cijfers te schrijven, thans niet als correct beschouwd.